Rodło (symbol) – symbol m.in. Związku Polaków w Niemczech
 Rodło – określenie Związku Polaków w Niemczech
 Organizacja Harcerska „Rodło” – lokalna organizacja harcerska działająca na terenie Wielkopolski
 Rodło Kwidzyn
 Rodło – określenie własne, jakie może sobie nadać Zarząd Gminny Związku Młodzieży Wiejskiej
 Radio Rodło Bytom
 Plac Rodła w Szczecinie